Amposta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Amposta (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Amposta (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar